Paul Nicolas peut désigner :
 Paul Nicolas, signant ses œuvres d'Argental (1875-1952), un maître verrier français ;
 Paul Nicolas (1899-1959), un joueur de football français.